Лужанка (річка)

 Лужанка — річка в Закарпатській області, права притока Тересви
 Лужанка — річка в Івано-Франківській області, ліва притока Свічі